Ива́н Па́влович Ребро́в:
 Ребров, Иван Павлович (1931—2008) — немецкий певец русского происхождения, который исполнял русские песни и романсы.
 Ребров, Иван Павлович (1890—?) — и. о. председателя Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.